De Sluismolen (Koedijk), een poldermolen in Koedijk (Noord-Holland)
 De Sluismolen (Streefkerk), een voormalige poldermolen in Streefkerk (Z-H) waarvan de fundering in 2008 door de SIMAV is gerestaureerd, met het plan er een maalvaardige molen op te herbouwen